Namorona kan verwijzen naar:

 Namorona (stad), een stad in Madagaskar
 Namorona (rivier), een rivier in Madagaskar